Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2002/03 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2002/03 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Betsson.com kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, Slough und die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club ließen je 20 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 171 Spieler zum Einsatz, von denen 33 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten John Emms und Chris Ward (beide Wood Green) mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erzielte ihre Mannschaftskollegin Harriet Hunt. Auf 8,5 Punkte aus 11 Partien brachten es Hunts Bruder Adam Hunt (Betsson.com) und Charles A. Cobb (Bristol). Mit Éric Prié (Guildford A&DC), Joanna Dworakowska (Betsson.com), Marlies Bensdorp (Perceptron Youth) und Graeme Buckley (Bristol) erreichten 4 Spieler 100 %, wobei Prie 4 Partien spielte, Dworakowska und Bensdorp je 2 und Buckley eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei Richmond spielende Michael Franklin (* 1931), jüngster Spieler erneut der bei Slough spielende David Howell (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; AUS = Australien, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, IRL = Irland, KAZ = Kasachstan, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Wood Green I. Mannschaft

Guildford A&DC

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Betsson.com

Wood Green II. Mannschaft

Richmond

The ADs

Slough

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Perceptron Youth

South Wales Dragons

Bristol

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 13 Spieler der Vereine Wood Green und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die IM-Norm von Stephen Dishman ergibt sich aus seiner Gesamtbilanz für die erste und zweite Mannschaft des Barbican Chess Club und wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003